Gunderson ist ein patronymisch gebildeter norwegischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Gunder“.

Namensträger 
 Carl Gunderson (1864–1933), US-amerikanischer Politiker
 Henry Gunderson (1878–1940), US-amerikanischer Politiker
 Lance H. Gunderson, Umweltwissenschaftler und Resilienzforscher
 Ryan Gunderson (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Steven Gunderson (* 1951), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch 
 Gundersen

Familienname
Norwegischer Personenname
Pseudonym